Diers ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Diers (* 1959), deutscher Koch
 Heinrich Diers (1894–1980), deutscher Autor
 Ines Diers (* 1963), deutsche Schwimmerin
 Karl-Dietrich Diers (* 1953), deutscher Radsportler
 Knut Diers (* 1959), deutscher Geograf, Reisejournalist und Autor
 Lothar Diers (* 1932), deutscher Kakteenforscher und Professor in Köln
 Marie Diers (1867–1949), deutsche Schriftstellerin
 Michael Diers (* 1950), Kunsthistoriker und Hochschulprofessor
 Wilhelm Diers (1902–1950), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)

Siehe auch: 
 Tiers
 Dears
 Dier